Aldo Montano (1910-1996), escrimeur italien.
Mario Aldo Montano (né en 1948), escrimeur italien, fils du précédent.
 Aldo Montano (né en 1978), escrimeur italien, fils du précédent.